Tieta do Agreste - livro de Jorge Amado, publicado em 1977
Tieta (telenovela) - telenovela da Rede Globo de 1989
Tieta do Agreste (filme) - de 1996, dirigido por Cacá Diegues
Tieta do Agreste (musical) - de 2008, estrelado por Tânia Alves

Desambiguação